Михаи́л Гуса́ров:
 Гусаров, Михаил Гаврилович (1908—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Гусаров, Михаил Петрович (1892 — ?) — русский офицер.